Chwalęcin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Chwalęcin, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Chwalęcin, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Chwalęcin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.